Grösstenberg kan syfta på följande platser:

Österrike 

 Temlberg, bergstopp, Oberösterreich, Politischer Bezirk Kirchdorf an der Krems, 
 Rohrauer Größtenberg, berg, Oberösterreich, Politischer Bezirk Kirchdorf an der Krems, 

Robotskapade Österrikeförgreningar